Такаянаги — фамилия. Известные носители:
 Такаянаги, Дзюсин — японский поэт.
 Такаянаги, Кэндзиро — японский конструктор.
 Такаянаги, Масако — японская волейболистка.
 Такаянаги, Масанобу — японский кинооператор.